STO steht als Abkürzung für:

 Safe torque off, eine Sicherheitsfunktion von Antrieben, siehe Sicherheitsfunktion #STO (Safe torque off)
 Schiffstechnischer Offizier, Hauptabschnittsleiter der Schiffstechnik an Bord von Kriegsschiffen
 Security through obscurity, ein Prinzip in der IT-Sicherheit
 Security-Token-Offering, Prinzip digitaler Transaktionen
 Service du travail obligatoire, NS-Zwangsarbeit für junge Franzosen
 Slater Type Orbitals, Atomfunktionen in der Quantenchemie
 Sovet Truda i Oborony, deutsch Rat für Arbeit und Verteidigung, ein Regierungsorgan der Sowjetunion
 Star Trek Online, Online-Rollenspiel im Star Trek Universum
 Flughafen Stockholm, Sammelbezeichnung für mehrere Flughäfen in der Metropolitan Area von Stockholm, Schweden (nach IATA)
 Strontiumtitanat (SrTiO3)
 Svobodno tržaško ozemlje (slowenisch), Freies Territorium Triest
 Landkreis Stockach, Kfz-Kennzeichen

Sto steht für:
 Sto, Hersteller von Dämm-, Sanierungs- und Beschichtungssystemen
 Pseudonym von Sergio Tofano (1883–1973), italienischer Zeichner
 Sto-Ebene, ein fiktiver Ort aus den Scheibenwelt-Romanen, siehe Figuren und Schauplätze der Scheibenwelt-Romane #Sto-Ebene

Abkürzung